Okręty US Navy o nazwie USS  "Fortune":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym zwodowanym w marcu 1865 i sprzedany w 1922.
 Drugi  był jednostką pomocniczą. Nabyty przez US Navy w lutym 1944, wycofany ze służby w 1945.

Fortune